Фудбалска репрезентација Шпаније до 21 године представља Шпанију на међународним фудбалским такмичењима за играче до 21 године.

Успеси

Европско првенство

Види још 
 Фудбалска репрезентација Шпаније

Спољашње везе 
 SEFutbol 

Шпанија
Репрезентације Шпаније
Фудбалска репрезентација Шпаније